Шафран каспийский () — клубнелуковичное травянистое многолетнее растение, вид рода  семейства .

Встречается в Малой Азии и Иране. Описан из Талыша.

Ботаническое описание 
Растение высотой 12-17 см. 

Клубнелуковица яйцевидная; оболочки перепончатые, бурые, при основании волокнистые.

Листья в числе 4—5, голые, шириной около 1,5 мм.

Околоцветник в зеве оранжевый, доли белые. Рыльца оранжевые, цельные, повислые.

Цветёт в конце марта.

Классификация

Таксономия 
Вид Шафран каспийский входит в род  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Шафран
Флора Азии
Флора Талыша